Pawlikowski (feminin Pawlikowska) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Adam Pawlikowski (1925-1976) - actor, jurnalist, critic de film, muzicolog, compozitor polonez
 Andrzej Pawlikowski (n. 1969) - general în Biroul Guvernamental de Protecție
 Andrzej Pawlikowski
 Ferdinand Stanislaus Pawlikowski - preot catolic austriac
 Ferdynand Pawlikowski - funcționar imperial-regal, staroste al orașului Sanok, primarul orașului Jarosław.
 Gwalbert Pawlikowski (1792-1852) - latifundiar polonez, om politic galițian
 Jan Gwalbert Pawlikowski
 Jan Pawlikowski
 Józef Pawlikowski (1767-1829) - scriitor, jurnalist, diarist, avocat
 Ludwik Pawlikowski (1896-1940) - colonel intendent al Armatei Poloneze
 Maciej Pawlikowski (n. 1951) - alpinist polonez, salvator al Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)
 Michał Kryspin Pawlikowski (1893-1972) - scriitor polonez în exil
 Michał Gwalbert Pawlikowski (1887–1970) - scriitor, editor și colecționar polonez
 Mieczysław Pawlikowski (1920-1978) - actor polonez
 Mieczysław Gwalbert Pawlikowski (1834-1903) - scriitor, jurnalist, activist politic, alpinist
 Paweł Pawlikowski (n. 1957) - regizor și scenarist
 Stefan Pawlikowski (1896-1943) - colonel, pilot al Armatei Poloneze
 Tadeusz Pawlikowski
 Tadeusz Pawlikowski (1861-1915) - regizor și director de teatru

Nume de familie poloneze